Dividida em várias etapas, a edição 1974 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 11ª edição do torneio foi vencido pelo time do São Paulo Athletic Club, teve como vice-campeão o Colégio Liceu Pasteur.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1974 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Esporte no Brasil em 1974
1974 no rugby